В США насчитывается несколько административно-территориальных округов с названиями Дейвис или Дейвисс:
 Дейвис () — округ штата Айова.
 Дейвисс () — округ штата Индиана.
 Дейвисс () — округ штата Кентукки.
 Дейвисс () — округ штата Миссури.
 Дейвис () — округ штата Юта.
 См. также 
 Джефферсон-Дейвис — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Джефф-Дейвис